Oscar Wergeland har flere betydninger:

 Oscar Wergeland (general) (1815-1895) – norsk general
 Oscar Wergeland (maler) (1844-1910) – norsk maler